Billaut ou Billault

 Adam Billaut (1602-1662), un des premiers poètes ouvriers français. Il était également appelé « Maitre Adam » ;
 Adolphe Billault (1805-1863), avocat et homme d'État français ;
 Jean-Michel Billaut est l'un des pionniers de l'internet français ;
 Jean François Bilaut (1827-1905), avocat et personnalité politique belge ;
 Julien Billaut (1981-), kayakiste français.

Homonymie de patronyme